Василий Никаноров:
 Никаноров, Василий Варсонофиевич (Тихон; 1855—1920) — православный епископ, святой.
 Никаноров, Василий Иванович (1904—1982) — советский партийный и государственный деятель.